Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских юниорских команд 2022 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое планируется провести в группе А с 3 по 8 апреля в городе Дьёре Венгрия и в группе В со 5 по 11 сентября 2022 года в городе Радентайне Австрия.

Турнир 2021 года был отменён международной федерацией хоккея (IIHF) из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Регламент 
 По итогам турнира в группе А: команда, занявшая первое место получит право играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2023 года, а команда, которая займёт последнее место, перейдёт в группу B.
 По итогам турнира в группе B: команда, которая заняла первое место, получит право играть в 2023 году в группе А, а команда, которая заняла последнее место, выбывает в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2023 года.

Итоги

Группа A 
  Сборная Японии вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2023.
   Не было выбывания

Группа B 
  Сборная Австрии вышла в группу А первого дивизиона чемпионата мира 2023 года.
   Не было выбывания

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 11 национальных команд — семь из Европы и четыре из Азии. сборная Тайваня пришла из второго дивизиона, остальные — с турнира первого дивизиона 2020 года.

 Сборная Словакии была возвращена в ТОП-дивизион 2022 вместо Сборной России, которая была отстранена от соревнований из-за вторжения России в Украину.

Группа А

Группа В

Группа А

Судьи 
В группе A первого дивизиона приняли участие 3 главных и 7 линейных судей

Главные судьи
  Элиза Харбиц-Расмуссен
  Сидней Харрис
  Каталин Майзик-Герньи

Линейные судьи
  Каролин Бутт
  Алексья Шейру
  Кристина Хайкова
  Аня Клемм
  Бритт Костерс
  МА Сан-хи
  Адриенн Паульхейм

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2)

Группа В

Судьи 
В группе B первого дивизиона приняли участие 3 главных и 5 линейных судей

Главные судьи
  Ванесса Ансельм
  Ида Хенрикссон
  Ульрике Винкльмайер

Линейные судьи
  Клаудия Храпек
  Даниэла Кифер
  Аня Клемм
  Люси Повова
  Харриет Вег

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Хоккей
ЖЮ*1
Первый 2022
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Австрии
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей